Daniel Milewski (ur. 1989) – prawnik, polityk
 Edgar Milewski (1927–1983) – dziennikarz, pisarz
 Ignacy Karol Milewski (1846–1926) – właściciel ziemski, publicysta, mecenas sztuki
 Ireneusz Milewski – polski historyk
 Jacek Milewski  (ur. 1968) – działacz sportowy
 Jacek Milewski  (ur. 1966) – pedagog
 Jerzy Milewski (1935–1997) – fizyk, polityk
 Jerzy Milewski (1946–2017) – skrzypek
 Józef Milewski (1914–1998) – historyk
 Kazimierz Milewski (1921–1944) – żołnierz
 Michał Milewski (1875–1935) – generał
 Mirosław Milewski (1928–2008) – działacz komunistyczny, polityk, funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa
 Mirosław Milewski  (ur. 1966) – polityk
 Mirosław Milewski (ur. 1968) – piłkarz, trener
 Paweł Milewski (ur. 1975) – polski dyplomata
 Piotr Milewski (ur. 1964) – dziennikarz, korespondent zagraniczny polskich mediów, pisarz
 Piotr Milewski (ur. 1991) – lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Piotr Milewski (ur. 1959) – skrzypek, pedagog
 Robert Milewski  (ur. 1956) – muzyk rockowy
 Ryszard Milewski  (ur. 1989) – piłkarz
 Sławomir Milewski (ur. 1955) – chemik, prorektor Politechniki Gdańskiej
 Stefan Milewski (1926–2009) –  lekkoatleta
 Tadeusz Milewski (1906–1966) –  językoznawca
 Tadeusz Milewski (1920–1944) –  żołnierz
 Witold Milewski (1817–1889) – matematyk
 Witold Milewski (ur. 1930) –  architekt
 Zbigniew Milewski (1927–2005) – konstruktor statków
 Zbigniew Milewski (ur. 1969) – poeta, pisarz, krytyk literacki 
 Zygmunt Milewski (1934–2002) – bokser

Zobacz też 
 Milewskie (wieś)

Polskie nazwiska